Manchita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manchita (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Manchita (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar